Gillman ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Gillman (1856–1922), Eisenbahningenieur und Fotograf
 Sid Gillman (1911–2003), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Todd Gillman (* 1967), kanadischer Skispringer

Siehe auch:
 Gillmann
 Gilman